Coll d'Ares (Alt Maestrat), coll que travessa el port d'Ares del Maestrat
 Coll d'Ares (Montsec), coll que travessa la serralada del Montsec d'Ares
 Coll d'Ares (Pirineu), coll de muntanya que uneix les comarques del Ripollès i el Vallespir
 Coll de les Ares, erròniament Coll des Ares (Puigbalador)
 Coll d'Ares o coll de Confrides